Viktorie Markéta Pruská (Viktorie Markéta Alžběta Marie Ulrika; 17. dubna 1890, Postupim – 9. září 1923, Postupim) byla členkou rodu Hohenzollernů. Narodila se jako dcera prince Fridricha Leopolda Pruského a jeho manželky Luisy Žofie Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburské. Provdala se za Jindřicha XXXIII. Reuss-Köstritz, s nímž měla dvě děti.

Život

Původ a rodina 
Viktoriinými prarodiči z otcovy strany byli pruský princ Fridrich Karel a Marie Anna Anhaltsko-Desavská. Prarodiči ze strany matky byli vévoda Fridrich VIII. Šlesvicko-Holštýnský a princezna Adléta z Hohenlohe-Langenburgu.

Viktorie měla tři bratry: prince Fridricha Zikmunda, Fridricha Karla a Fridricha Leopolda. Přes matku byla neteří císařovny Augusty Viktorie, manželky německého císaře Viléma II.

Sňatek 
Viktorie se ve třiadvaceti letech 17. května 1913 provdala za Jindřicha XXXIII. Reuss-Köstritz, člena jednoho z nejstarších vládnoucích rodů v Evropě. Jeho matka princezna Marie byla dcerou sasko-výmarsko-eisenašského velkovévody Karla Alexandra. K oltáři Viktorii Markétu vedl její strýc císař Vilém. Manželé spolu měli dva děti:

 Marie Luisa Reuss-Köstritz (9. ledna 1915 - 17. června 1985)
 Jindřich II. Reuss-Köstritz (24. listopadu 1916 – 24. prosince 1993)

Manželé se v roce 1922 rozvedli. Princezna Viktorie Markéta zemřela následujícího roku na komplikovanou chřipku. Pohřbena byla v paláci Glienicke. Vdovec se v roce 1929 znovu oženil s Američankou Allene Tew Burchardovou.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Reussové
Pruské princezny
Nositelé Řádu Luisina
Narození v roce 1890
Narození 17. dubna
Narození v Postupimi
Úmrtí v roce 1923
Úmrtí 9. září
Úmrtí v Postupimi
Ženy